

Geografia
Stati Uniti d'America
Greer – località dell'Arizona
Greer – località della Carolina del Sud
Contea di Greer – contea dell'Oklahoma

Persone
Andrew Sean Greer – scrittore statunitense
Breaux Greer – giavellottista statunitense
Dabbs Greer – attore statunitense
Germaine Greer – giornalista, scrittrice e attivista australiana
Gordon Greer – calciatore scozzese
Hal Greer – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
Howard Greer – costumista e stilista statunitense
Jane Greer – attrice statunitense
Judy Greer – attrice statunitense
LaMarr Greer – cestista statunitense
Lynn Greer – cestista statunitense
Quemont Greer – cestista statunitense
Sonny Greer – batterista statunitense
Steven Greer – ufologo statunitense